Gran Pertus – galleria artificiale in Piemonte
Passo del Pertus – valico prealpino in Lombardia